Dean Kiely – ex calciatore irlandese
 Sophia Kiely – attrice britannica
 Tom Kiely – multiplista britannico